Garriga puede referirse a:

 La Garriga, municipio español.
 La formación vegetal Garriga.
 El nombre común de la planta Quercus coccifera.

Personas con ese apellido:
 Ramón Garriga Alemany (1908-1994), periodista, escritor e historiador español.
Ignacio Garriga Vaz de Conceição (1987), profesor universitario y político español.
 Joan Garriga Vilaresau (1963-2015), motociclista español.